Monteverde renvoie à :
 une commune italienne de Campanie ;
 une région du Costa Rica, connue pour sa forêt tropicale sèche ;
 un quartier de la ville de Rome ;
 la réserve biologique Bosque Nuboso Monteverde, un type de laurisylve.

Personnalités portant ce patronyme 
Lucas Monteverde (1976-), joueur argentin de polo

Voir aussi 
 Monte Verde, un site de fouille archéologique au Chili
 Le monte Verde, une montagne du Cap-Vert